Brian McFadden (cartoonist), een Amerikaans cartoonist
 Brian McFadden (zanger), een Iers zanger en lid van Westlife